Balaguer je priimek več oseb:
 Josemaría Escrivá de Balaguer, španski duhovnik, ustanovitelj Opus Dei 
 Francisco Balaguer, francoski rimskokatoliški škof
 Miguel Balaguer, urugvajski rimskokatoliški škof
 Miguel Juan Balaguer Camarasa, škof Malte
 Andrés Balaguer Salvador, španski rimskokatoliški škof
 Víctor Balaguer i Cirera [ˈbiktuɾ βələˈɣe] (1824 – 1901), katalonski (španski) politik in pisec